Jørgen Larsen er navnet på flere personer:

 Jørgen Larsen (billedhugger) (1851-1910) – dansk billedhugger
 Jørgen Larsen (kreditforeningsdirektør) (født 1924) – dansk kreditforeningsdirektør
 Jørgen Larsen (maler) (født 1925) – dansk maler
 Jørgen E. Larsen (født 1945) – dansk fodboldtræner
 Jørgen Larsen (Jehovas Vidner) – talsmand for det danske afdelingskontor af Jehovas Vidner
 Jørgen Larsen (politiker) – dansk politiker, tidligere borgmester i Søndersø Kommune